Methōnī – ex comune greco, nella periferia della Macedonia Centrale
 Methōnī – ex comune greco, nella periferia del Peloponneso